Heyst ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse van Heyst (Pseudonyme: Nina Eltwich, Nina Nentwich; * 1913 als Ilse Weichelt). deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Norbert van Heyst (* 1944), ehemaliger Generalleutnant des Heeres der Bundeswehr